BNJ steht für:
 Brill’s New Jacoby
 Flugplatz Bonn/Hangelar (IATA-Code)
 Bonn Hauptbahnhof (IATA-Code)

bnj steht für:
 Eastern Tawbuid (ISO-639-3-Code), Varietät von Tawbuid, Süd-Mangyan-Sprache auf Mindoro, Philippinen

Abkürzung